Kagl steht für:

 Stefan Kagl (* 1963), deutscher Kirchenmusiker und Konzertorganist
 Kagl (Gemeinde Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Kagel